BZD peut faire référence à :
 benzodiazépine, une classe de médicaments aux propriétés hypnotiques, anxiolytiques, antiépileptiques, amnésiantes et myorelaxantes ;
  ;
 dollar du Belize, une monnaie selon la liste des codes ISO 4217 des monnaies ;
 , une compagnie de train biélorusse.

Code IATA des aéroports